Ploeg (ski), een techniek bij het skiën
Monika Pflug, een voormalig Duits langebaanschaatsster